Tchistov est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Чистов :
 Stanislav Tchistov (1983-) joueur de hockey sur glace russe.
 Viktor Tchistov (1972-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe